La Federation Cup 1988 (conosciuta oggi come Fed Cup) è stata la 26ª edizione del più importante torneo tennistico per nazionali femminili. Hanno partecipato alla competizione 36 nazionali. Il World Group si è giocato al Melbourne Park di Melbourne in Australia dal 4 all'11 dicembre e la finale è stata vinta dalla Cecoslovacchia che ha battuto l'Unione Sovietica.

Turno di qualificazione
Tutti i match si sono giocati al Melbourne Park di Melbourne in Australia, su campi in cemento.

Le squadre vincenti avanzano al Tabellone principale, le perdenti giocano le qualificazioni al turno di consolazione.

Tabellone principale 

Le squadre perdenti del 1º turno giocano i turni di consolazione

Finale

Turni di Consolazioni

Collegamenti esterni